Lacedelli ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Lacedelli (* 1965), italienischer Skispringer
 Francesco Lacedelli (1796–1886), italienisch-österreichischer Bergsteiger
 Giulia Lacedelli (* 1971), italienische Curlerin
 Lino Lacedelli (1925–2009), italienischer Bergsteiger
 Roberto Lacedelli (1919–1983), italienischer Skirennläufer und Skispringer